Shoshone bezeichnet

 eine Volksgruppe von nordamerikanischer Ureinwohnern, siehe Shoshone
 eine indigene Sprache Nordamerikas, siehe Shoshone (Sprache)
 ein County im US-Bundesstaat Idaho, siehe Shoshone County
 den Hauptort des Lincoln County im US-Bundesstaat Idaho, siehe Shoshone (Idaho)
 einen Fluss in Wyoming, siehe Shoshone River
 eine Talsperre am Shoshone River, siehe Shoshone Dam
 den zweitgrößten See im Yellowstone-Nationalpark, siehe Shoshone Lake
 einen der größten Wasserfälle in den USA, siehe Shoshone Falls
 einen der ältesten Nationalforste in den USA, siehe Shoshone National Forest
 ein  (Siedlungsgebiet) in Kalifornien, siehe Shoshone (Kalifornien)
 eine der längsten Bergketten in Nevada (USA), siehe Shoshone Mountains